Brundage ist der Familienname folgender Personen:

 Avery Brundage (1887–1975), US-amerikanischer Leichtathlet und Sportfunktionär
 Frances Brundage (geb. Lockwood; 1854–1937), US-amerikanische Malerin und Kinderbuchautorin
 Jackson Brundage (* 2001), US-amerikanischer Schauspieler
 James Brundage (1929–2021), US-amerikanischer Historiker
 Jennifer Brundage (* 1973), US-amerikanische Softballspielerin
 Margaret Brundage (1900–1976), US-amerikanische Illustratorin

Brundage heißt der Ort
 Brundage (Texas) in den USA

Siehe auch:
 Mount Brundage, Berg im Palmerland auf der Antarktischen Halbinsel
 Brundidge